Op het US Open 1996 speelden de mannen  in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september. De titelverdedigers en als eerste geplaatste Australiërs Mark Woodforde en Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als achtste geplaatste Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis met 4-6, 7-6(5), 7-6(5) te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1996